Kozicze – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie lidzkim
 Kozicze – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim